Impeachment Donalda Trumpa (2019)
 Impeachment Donalda Trumpa (2021)